Квинт Волузий Сатурнин ():

 Квинт Волузий Сатурнин — консул в 56 году
 Квинт Волузий Сатурнин — консул в 92 году